Struse ist der Familienname folgender Personen:
Nicole Struse (* 1971), deutsche Tischtennisspielerin

Struse steht für:
Struse (Schiffstyp), ein mittelalterlicher Boots- und Schiffstyp